Au sens premier, c'est l'un des facteurs d'une opération de multiplication, l'autre étant le multiplicande.

Un multiplicateur intervient dans beaucoup de domaines, pour désigner des théories, des dispositifs ou des personnes effectuant une  (dans diverses acceptions), souvent pour marquer un effet nettement plus grand qu'une cause :

Mathématiques 
 Un coefficient multiplicateur est un rapport entre deux grandeurs proportionnelles, qui permet p.ex. d'exprimer un taux d'évolution ; il  n'a pas d'unité.
 Multiplicateur de Schur en théorie des groupes d'homologie.
 En analyse, la méthode des multiplicateurs de Lagrange permet de trouver les points stationnaires (maximum, minimum…) d'une fonction dérivable d'une ou plusieurs variables, sous contraintes.
 Les multiplicateurs d'Everett généralisent les multiplicateurs de Lagrange à des fonctions non continues, non dérivables et non convexes à maximiser ou minimiser sous contraintes... sous réserve de savoir tout de même trouver un optimum en l'absence de contraintes.

Informatique 
 Circuit multiplicateur appelé aussi multiplieur.
 Coefficient multiplicateur d'un processeur permettant d'en déterminer la fréquence.
 Registre multiplicateur-quotient, registre dans lequel est placé le multiplicateur avant l'exécution d'une multiplication et où se trouve le quotient après l'exécution d'une division.
 Préfixe multiplicateur binaire ou du Système international (kilo-, méga-, giga- et ainsi de suite).

Physique 
 Tube photomultiplicateur permettant la détection de photons en les multipliant.
 Appareil électromultiplicateur permettant la détection de électrons en les multipliant.
 L’affixe multiplicateur IUPAC, utilisé dans la nomenclature IUPAC, indique le nombre d’atomes ou de groupes fonctionnels liés à une molécule. Les affixes sont d’origine grecque ou latine.
 Les préfixes multiplicateurs du système international des unités (kilo-, méga-, giga- et ainsi de suite).

Électricité et électronique 
 Multiplicateur de tension, en particulier le multiplicateur de Gilbert.
 Un multiplicateur de tension (alternative) est un transformateur dont le rapport des spires au primaire/secondaire donne le facteur multiplicateur de tension.
 Un multiplicateur de tension (continue) s'obtient à partir du précédent en le couplant à un convertisseur continu/alternatif et à un redresseur.

Photographie 
 Accessoire multiplicateur de focale que l'on intercale entre l'objectif et le boîtier.

Agriculture 
 Un agriculteur multiplicateur a pour activité la multiplication des semences à partir des semences mères.
 La Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, ou FNAMS, est une association spécialisée de la FNSEA qui en regroupe certains.

Économie 
 L'effet multiplicateur keynésien, lorsqu'une variation initiale d'un élément situé à l'entrée provoque une variation finale plus importante d'un ou plusieurs autres éléments situés en sortie.
 En particulier, l'effet multiplicateur du crédit désigne le rapport entre l’augmentation de monnaie centrale nouvelle émise par la banque centrale et la quantité de monnaie issue du crédit accordé par les établissements de crédit permise par cette augmentation.
 Le multiplicateur culturel, par analogie avec le multiplicateur keynésien, désigne l'augmentation de l'activité économique d'une zone liée à une augmentation des dépenses dans le domaine culturel.
 La notion de progression à froid (désignation suisse) ou effet multiplicateur de l'inflation désigne une conséquence de la progressivité de l'impôt dans une situation d'inflation.